

Подґужин — гміна в Єленьогурському повіті Нижньосілезького воєводства
 Подґужин — село в гміні Подґужин Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Подґужин — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства